Закапу има више значења:

 Општина Закапу (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Закапу (Закапу, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику